facylitacja (rozwiązywanie konfliktów)
 facylitacja społeczna